Der türkische Generalstabschef (türkisch: Genelkurmay Başkanı) ist eine militärische Person im Rang eines Generals und steht dem Generalstab der türkischen Streitkräfte vor.

 
!Generalstabschefs
turkische Generalstabschefs